Vreede ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Cornelis Vreede (1840–1908), niederländischer Indologe
 Cornelis Vreede (* 1908), niederländischer Diplomat
 Elisabeth Vreede (1879–1943), niederländische Mathematikerin und Anthroposophin
 George Willem Vreede (1809–1880), niederländischer Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker
 Jan Vreede (1900–1989), niederländischer Segler

Siehe auch:
 Vrede
 Wreede